Ельстерверда () — місто в Німеччині, розташоване в землі Бранденбург. Входить до складу району Ельба-Ельстер.

Площа — 40,55 км2. Населення становить  ос. (станом на ).

Демографія

Джерела даних вказані на Wikimedia Commons.

Галерея

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт  

Міста Бранденбургу